Avai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Avaí (ort), São Paulo, 
 Avaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar